Stati Uniti d'America
 North Plains – township della Contea di Ionia, Michigan
 North Plains – città della Contea di Washington, Oregon